Misjudged – cortometraggio del 1915 diretto da William Worthington
Misjudged – cortometraggio del 1917 diretto da George W. Terwilliger